Parlette est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1982-2010), journaliste américain
 (née en 1945), femme politique américaine dans l'État de Washington

Voir aussi

Homonymie de patronyme